Příjmení Jiříkovský, přechýleně Jiříkovská, nosí více různých osobností:

 Helena Jiříkovská (* 1973) – česká houslistka
 Jan Jiříkovský (1906–1990) – český sochař
 Josef Jiříkovský (1892–1950) – český sochař
 Lukáš Jiříkovský (* 1979) – český fotbalista
 Petr Jiříkovský (* 1971) – český klavírista

podobná příjmení
 Eva Jiřikovská (* 1976) – česká kostýmní výtvarnice a scénografka
 Václav Jiřikovský (1891–1942) – český herec, režisér, ředitel ND Brno, popraven nacisty

jiné významy
 Jiříkovský rybník – rybník u obce Habry na Havlíčkobrodsku
 Jiříkovský potok – více různých významů (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení